Jan Michels (voetballer), Nederlands voetballer
Johannes (Jan) Michels, Nederlands bestuurder in Suriname